Joël Chouinard (né le  à Longueuil, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il a joué quatre saisons avec les Tigres de Victoriaville. Il a été repêché par l'Avalanche du Colorado et fait ses débuts professionnels avec les Monsters du lac Érié, club-école de l'Avalanche, lors de la saison 2010-2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Cantonniers de Magog ||Midget AAA ||44 ||4 ||14 ||18 ||70 ||13 ||1 ||5 ||6 ||0
|-
|2006-2007 ||Cantonniers de Magog ||Midget AAA ||33 ||8 ||30 ||38 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||23 ||3 ||3 ||6 ||20 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2007-2008 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||69 ||7 ||28 ||35 ||95 ||6 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2008-2009 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||64 ||12 ||23 ||35 ||65 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||65 ||23 ||45 ||68 ||56 ||16 ||3 ||10 ||13 ||6
|-
|2010-2011 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||35 ||8 ||9 ||17 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||53 ||0 ||10 ||10 ||43 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||11 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Cutthroats de Denver ||LCH ||42 ||6 ||14 ||20 ||28 || 5|| 0|| 0|| 0|| 8 
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Hamilton ||LAH || 67|| 2|| 7|| 9|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Walleye de Toledo || ECHL || 34|| 5|| 15|| 20|| 25|| 8|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || Griffins de Grand Rapids ||LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa ||LAH || 26|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Walleye de Toledo || ECHL || 49|| 7|| 21|| 28||34|| 7|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids ||LAH || 9|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Americans d'Allen || ECHL || 72|| 10|| 34|| 44|| 36|| 11|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|2017-2018 || Americans d'Allen || ECHL ||72 || 12 || 39 || 51 || 34 || 7 || 1 || 3 || 4 ||2
|-
|2018-2019 || Americans d'Allen || ECHL || 61 || 6 || 22 || 28 || 38|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
2010 : nommé dans la  équipe d'étoiles
2010 : récipiendaire du trophée Paul-Dumont
ECHL
2017 : AMI Graphics Meilleur fiche +/-

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Longueuil
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Cutthroats de Denver
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Americans d'Allen